Townshend puede referirse a:

Thomas Townshend, político británico del siglo XVIII.
Townshend Stith Brandegee, botánico estadounidense del siglo XIX.
Pete Townshend, miembro de The Who.

 Townshend (Vermont), localidad en el estado de Vermont, Estados Unidos.

Véase también
Town
Townsend